En Pologne, Kamilew peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź :
 Kamilew, un village du powiat de Kutno,
 Kamilew, un village du powiat de Sieradz.